Blackwood může být:

 Dalbergia melanoxylon (nebo také blackwood) – strom z čeledi bobovitých
 Blackwood (Caerphilly) – město ve Walesu
 Blackwood (Cumbernauld) – oblast ve Skotsku
 Blackwood (South Lanarkshire) – vesnice ve Skotsku
 Blackwood (New Jersey) – obec v New Jersey
 Blackwood (Severní Karolína) – vesnice v Severní Karolíně
 Blackwood (Virginie) – vesnice ve Virginii